Готвальд, Го́ттвальд ():

Фамилия 
 Готвальд, Иосиф Фёдорович (1813—1897) — известный ориенталист, профессор арабского и персидского языков.
 Кле́мент Го́твальд () — лидер Коммунистической партии Чехословакии.
 Фе́ликс Го́ттвальд — австрийский двоеборец.
 Готвальд, Франциска (род. 1971) — немецкая исполнительница вокала меццо-сопрано. 
 Лукаш Гот(т)вальд () — американский композитор и продюсер.
 Джеремия Готтвальд — персонаж из вселенной Code Geass.

Топоним 
 Го́твальд — название города Змиёв с 1976 по 1990 годы в Украинской ССР.
 Орден Клемента Готвальда () — высший орден Чехословацкой Социалистической Республики.

См. также